Požega heißen folgende geographische Objekte:

 Požega (Kroatien), Ort in Kroatien
 Požega (Požega), Stadt in Serbien
 Požega (Novi Pazar), Dorf in Serbien

 Bistum Požega, Diözese der römisch-katholischen Kirche 
 Komitat Požega, ehemaliges Komitat im Königreich Ungarn